Ff

В технике 
 Ford Focus — марка легковых автомобилей американского концерна Ford Motors.
 Front-engine, front-wheel-drive layout — переднее расположение двигателя, передний привод (см. Автомобили с переднемоторной, переднеприводной компоновкой). 
 Fast forward — надпись на кнопках (клавишах), нажатие на которые приводит к быстрой перемотке проигрываемой композиции вперед, к концу записи. Используется для пультов дистанционного управления, панелей управления аппаратных и программных медиапроигрывателей.
 Fully functional — полностью функциональный.

В искусстве

В комиксах 
 Fantastic four — фантастическая четвёрка, команда супергероев из комиксов компании Marvel.
  — команда супергероев, включающая фантастическую четвёрку, из комиксов компании Marvel.

В музыке 
  (форти́ссимо,  — «очень громко») — обозначение крайней степени громкости в нотной записи.
 Foo Fighters — американская альтернативная пост-гранжевая рок-группа.
 Franz Ferdinand — шотландская рок-группа, образованная в 2001 году в Глазго.
 Fear Factory — группа из Лос-Анджелеса, образованная в 1989 году и стоявшая у истоков жанра индастриэл метал.

В видеоиграх 
 Fatal Frame — серия видеоигр в жанре survival horror, выпущенная Tecmo.
 Final Fantasy — серия видеоигр жанра JRPG, выпущенных Square Enix.
 Final Fight — серия видеоигр в жанре beat 'em up, выпущенная фирмой Capcom.
 Forutress Forever — ремейк мода 1998 для игры Half-life на движок Source.
 Force feedback — силовая обратная связь.

 Fast finish — команда "сдаться" в MMORPG

 Friendly Fire — урон по своим

В IT 
 FF — число 255 в шестнадцатеричной системе счисления; наибольшее число, которое можно закодировать 8-ю битами.
 Form feed — управляющий символ из набора ASCII, обозначающий конец печатаемой страницы.
 FF — ошибочное название web-браузера Mozilla Firefox.
 FormatFactory — бесплатная компьютерная программа для конвертации мультимедийных файлов.
 Federal Finance — первый на российском рынке сервис онлайн-идентификации, позволяющий установить личность гражданина.

Другое 
 Full frame — в переводе с  — «полный кадр» (сленг фотографов).
 Free Fly — Фрифлай.
 Foot Fetish — сексуальное влечение к ступням.
 Fan Fiction — Фанфик.
 FF — «Friends forever» — «Друзья навсегда».

Примечания